Калкини има више значења:

 Општина Калкини (Кампече), општина у савезној држави Кампече у Мексику
 Калкини (Калкини, Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику